De Heeze (wijk) - een wijk in Apeldoorn
Woningbouwvereniging De Heeze - een woningbouwvereniging uit Apeldoorn
LEAO De Heeze - een school uit Apeldoorn, voorheen de Prinses Marijke School